Дарья Дмитриева:
* Дмитриева, Дарья Андреевна (род. 1993) — российская гимнастка.
 Дмитриева, Дарья Евгеньевна (род. 1995) — российская гандболистка.